

Geografia
Juža – città della Russia europea centrale
Juza –  villaggio dell'Iran nella provincia di Maneh va Samalqan

Persone
Erhard Juza – cantante tedesca
Lukás Juza – attore ceco
Miroslav Jůza – atleta cecoslovacco
Peter Juza – politologo slovacco
Werner Juza – pittore e incisore tedesco

Altro
Juza – personaggio del manga e anime Ken il guerriero
48171 Juza – asteroide della fascia principale